Greatest Hit (…and 21 Other Pretty Cool Songs) — музичний альбом гурту Dream Theater. Виданий 1 квітня 2008 року лейблом Rhino. Загальна тривалість композицій становить 138:16. Альбом відносять до напрямку прогресивний метал.

Список пісень

Диск 1(«The Dark Side»)

Диск 2 («The Light Side»)

Посилання 
 Allmusic   

Альбоми Dream Theater